Prowincja Wschodnia – prowincja Arabii Saudyjskiej
 Prowincja Wschodnia – dawna prowincja Demokratycznej Republiki Konga
 Prowincja Wschodnia – prowincja Egiptu
 Prowincja Wschodnia – prowincja Kenii
 Prowincja Wschodnia – prowincja Rwandy
 Prowincja Wschodnia – prowincja Sierra Leone
 Prowincja Wschodnia – prowincja Sri Lanki
 Prowincja Wschodnia – prowincja Zambii

Zobacz też 
 Asz-Szarkijja
 Region Wschodni